Tacopaya (gemeente), een gemeente in het departement Cochabamba, Bolivia
 Tacopaya (plaats), de hoofdplaats van de gemeente